Vabres pode se referir a:
 Vabres (Cantal)
 Vabres (Gard)

Desambiguações de topônimos